Алдиарово () — село в Янтиковском районе Чувашии, административный центр Алдиаровского сельского поселения.

Расположено в 5 километрах южнее станции Шоркистры Горьковской железной дороги.

История 

На карте за 1867 год это село значится как Дальнее Алдиарово, где числится 105 дворов.

Казанско-Богородицкая церковь в с. Алдиарово построена в 1892 году на средства казны. В церкви был один престол во имя Казанской иконы Божьей Матери. На средствах церкви построили колокольню и с 1898 года открыт самостоятельный приход. При церкви находилась церковно-приходская школа, открытая в 1880 году. Кроме того здесь же работала женская школа грамоты, открытая 10 января 1857 года. Церковь была разрушена в годы советской власти.

Первым учителем Алдиаровской школы был Ф. Смирнов. В школе учились 7 мальчиков и 4 девочки. Посещали школу дети из с. Шоркистры, Уразкасы, Беляево. Специальное школьное здание было построено в 1886 году. По рассказу крестьянина П. Иментаева (1886—1958 гг.) на открытие школы приезжал народный просветитель И. Я. Яковлев.

Природа 
Поселение находится в пределах Чувашского плато у истока реки Аль. Рельеф представлен холмистым плато, частично покрытый лиственными лесами, расчленённый многочисленными оврагами на ряд пологих увалов и отдельных возвышенностей. Длина оврагов изменяется от 100—200 м до 2—3,5 км, глубина — от 1 до 10 м. В лесах встречаются лоси, лисы, зайцы, волки, кабаны, а из промысловых птиц — очень редко рябчики, тетерева. В 1,5 км северо-западнее села находится живописное озеро Аль. В 3 км севернее села расположен реликтовый лес «Маштавш».

Население

Люди, связанные с селом 
 Воробьев, Василий Петрович — чувашский композитор.
 Андреев, Валерий Георгиевич — доктор технических наук, профессор
 Васильев, Юрий Егорович — политик

Примечания

Ссылки 
 Алдиаровское сельское поселение

Населённые пункты Янтиковского района